O baybayin (também chamado  alibata)  é um sistema de escrita que já foi usado para escrever o Tagalo , as línguas bisayas, o Ilocano, o bilocano, o Pampango, e o Pampaginês  antes de chegada dos espanhós nas Filipinas. È derivada da escrita kawi do javanês.

É suposto que tenha passado a ser usado a partir do século XIV e seu uso ainda não desaparecera quando da colonização Espanhola das Filipinas. A palavra  Baybayin significa "soletrar". São conhecidas ainda outras a essas vinculadas como o hanunóo (da língua buhid) e o tagbanwa. Foi também usada para o ilocano e para o pampaginês.

Sistemas de escrita
Língua tagalo
Alfabetos